Mochnaczka – potok, dopływ Muszynki
 Mochnaczka Niżna – miejscowość w gminie Krynica-Zdrój
 Mochnaczka Wyżna– miejscowość w gminie Krynica-Zdrój